L'ASD Chieri (de son nom complet, Associazione Sportiva Dilettantistica Chieri) est le club de football de Chieri, fondé en 1955.

Historique 

Le club est fondé en 1955 en tant qu’Associazione Calcio Chieri. Ensuite il adopte le nom d’Associazione Calcio Chieri A&O de 1989 à 1992, puis à partir de 2005 Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Chieri et enfin, le nom actuel (Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Chieri 1955) depuis 2009.

Il évolue en 2015-2016 en Serie D.

Changements de nom 

 1955-1989 : Associazione Calcio Chieri
 1989-2005 : Associazione Calcio Chieri A&O
 2005-2009 : Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Chieri
 2009-2021 : Associazione Sportiva Dilettantistica Chieri Calcio 1955
 2021- : Associazione Sportiva Dilettantistica Chieri

Championnats disputés

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Notes

Références 

Club de football au Piémont
Club de football fondé en 1955